Mallorca-Affäre steht für:
 Vorgänge, die 2002 zum Rücktritt von Rudolf Scharping (SPD) führten, siehe Rudolf Scharping #Entlassung
 Vorgänge, die 2022 zum Rücktritt von Ursula Heinen-Esser (CDU) führten, siehe Ursula Heinen-Esser #Kontroverse um Mallorca-Aufenthalt

Siehe auch:
 Ibiza-Affäre, politischer Skandal in Österreich, der 2019 zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ führte